Stadsbrand van Bergen op Zoom (1397)
Stadsbrand van Bergen op Zoom (1444)